A legígéretesebb első filmesnek járó BAFTA-díjat a Brit Film- és Televíziós Akadémia 1953 óta adja át különféle formában. Először színészeket jutalmaztak, 1998 óta azonban írókat, rendezőket és producereket díjaznak.

A kategória elnevezése korszakonként:

 1952–1959: Most Promising Newcomer to Film (Legígéretesebb elsőfilmes)
 1960–1979: Most Promising Newcomer to Leading Film Roles (Legígéretesebb első filmes főszereplő)
 1980–1982: Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles (Legkiemelkedőbb első filmes főszereplő)
 1983–1984: Most Outstanding Newcomer to Film (Legkiemelkedőbb elsőfilmes)
 1998–2008: Carl Foreman Awards (Carl Foreman-díj)
 2009–: Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer (Brit író, rendező vagy producer kiváló debütálása)

1952–1959: Legígéretesebb elsőfilmes

1960–1979: Legígéretesebb első filmes főszereplő

1960–69

1970–79

1980–1982: Legkiemelkedőbb első filmes főszereplő

1983–1984:Legkiemelkedőbb elsőfilmes

1998–2008: Carl Foreman-díj

Brit író, rendező vagy producer első játékfilmben nyújtott különleges teljesítményéért (1998–2000)

Brit rendező, író vagy producer első játékfilmben nyújtott különleges teljesítményéért (2000–2008)

2009–: Brit író, rendező vagy producer kiemelkedő debütálása

Források
 

Eslo~film